Кубок Іспанії з футболу 2018–2019 — 117-й розіграш кубкового футбольного турніру в Іспанії. Титул ввосьме здобула «Валенсія».

Календар

Перший раунд 
Команди Вільяновенсе,  Реал Мурсія, Туделано та Лорка пройшли до наступного раунду після жеребкування.

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 вересня 2018

|}

Другий раунд 
Команда Мутілвера пройшла до наступного раунду після жеребкування.

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 вересня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 вересня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 вересня 2018

|}

Третій раунд 
Команда Мальорка пройшла до наступного раунду після жеребкування.

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 жовтня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 жовтня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 жовтня 2018

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|30 жовтня/4 грудня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|30 жовтня/5 грудня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|30 жовтня/6 грудня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|31 жовтня/4 грудня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|31 жовтня/5 грудня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|31 жовтня/6 грудня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1 листопада/4 грудня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1 листопада/5 грудня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1 листопада/6 грудня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 листопада/6 грудня 2018

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/15 січня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/15 січня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/16 січня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/17 січня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|10/16 січня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|10/17 січня 2019

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|22/29 січня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|23/30 січня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|24/30 січня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|24/31 січня 2019

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/27 лютого 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/28 лютого 2019

|}

Фінал

Посилання 
 Сайт Королівської федерації футболу Іспанії  
   
 Газета Марка  
 Газета Ас  
 Кубок Іспанії на soccerway 

2018–2019
Іспанія
Іспанія
2018 в іспанському спорті
2019 в іспанському спорті